Adolfo Viterbi – matematico, geodeta e accademico italiano
 Andrew Viterbi – ingegnere, imprenditore e accademico statunitense delle telecomunicazioni di origine italiana, noto per l'algoritmo di Viterbi
 Benedetto Carucci Viterbi – rabbino, biblista, scrittore e accademico italiano